Ашау:

 Ашау — долина во Вьетнаме, где произошло одно из известных сражений Вьетнамской войны.
 Ашау — коммуна в Австрии.
 Ашау — река в Германии.
 Ашау-ам-Инн — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Ашау-им-Кимгау — коммуна в Германии, в земле Бавария.